Niemcy:
 Ditscheid – dzielnica gminy Asbach, w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Neuwied
 Ditscheid – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mayen-Koblenz